

Населені пункти та їхні частини

 Беле — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беле — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Беле — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Беле — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Беле — частина села Бжишево в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беле — частина села Дунай в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Беле — частина села Вейдо в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Беле — частина села Пшетич-Фольварк у гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Беле — частина села Розалін у гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Беле — частина села Виджа в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Беле — частина села Єґлія в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Беле — частина села Любомисьле в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Беле — осада в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Беле — лісова осада в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства

Примітки